Hammershus (kasteel)

Schepen 
Hammershus (schip, 1873)
Hammershus (schip, 1899)
Hammershus (schip, 1908)
Hammershus (schip, 1936)
Hammershus (schip, 1973)